Diener se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Andreas Diener
 Carl Diener